Phylloscopus nesophilus — вид горобцеподібних птахів родини вівчарикових (Phylloscopidae). Ендемік Індонезії. Phylloscopus nesophilus раніше вважався конспецифічним з целебеським вівчариком, однак був визнаний окремим видом в 2021 році.

Поширення і екологія 
Phylloscopus nesophilus є ендеміками острова Сулавесі. Вони живуть у вологих гірських тропічних лісах.

Примітки 

Вівчарикові
Птахи, описані 1918
Ендемічні птахи Індонезії